Санкт-Петербу́ргское шоссе — шоссе между Москвой и Санкт-Петербургом, в имперский период России, а также название улиц в различных городах России:
 Санкт-Петербу́ргское шоссе или Московско-Петербургское шоссе — шоссе между Москвой и Санкт-Петербургом, в имперский период России.
 Санкт-Петербургское шоссе — шоссе между Санкт-Петербургом и Петергофом, продолжение Петергофского шоссе.
 Санкт-Петербургское шоссе — улица в Твери.
 Санкт-Петербургское шоссе — название Ленинградского шоссе в Москве до 1924 года.

См. также 
 Санкт-Петербургская улица
 Санкт-Петербургский проспект
 Петергофская дорога